Ungerns fotbollslandslag kan avse
 Ungerns herrlandslag i fotboll
 Ungerns damlandslag i fotboll